Europahaus (letteralmente “edificio Europa”) può riferirsi a:

 Europahaus a Berlino
 Europahaus a Lipsia